Jeżów Sudecki (plaats), plaats in Polen
 Jeżów Sudecki (gemeente), gemeente in Polen